Teleskopmast ist:
ein Eigenname für ein Hubrettungsfahrzeug, siehe Teleskopmast (Feuerwehr)
ein technisches Bauteil (z. B. mobile Sendemasten), siehe Teleskopmast (Bauteil)